Călimănești ist der Name folgender Orte in Rumänien:
 Călimănești, Stadt im Kreis Vâlcea
 Călimănești (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Călimănești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Călimănești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Călimănești ist der Name folgender Orte in der Republik Moldau:
 Călimănești (Republik Moldau), Gemeinde im Kreis Nisporeni